Сельское поселение Ершовское — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — деревня Ершово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Ершовский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3671-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Ершовское, Камешниковское и Раменское — в сельское поселение Ершовское с административным центром в деревне Ершово.

По данным переписи 2010 года население — 508 человек.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с сельскими поселениями Камешниковское и Раменское,
 на востоке с Шексной (на другом берегу сельские поселения Сиземское и Чуровское),
 на юге с сельскими поселениями Нифантовское и Железнодорожное,
 на западе с Ягановским сельским поселением Череповецкого района.

По территории поселения протекают реки Чернуха, Жилая Мушня, Божай.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Ершовского сельсовета входили 28 деревень.

28 марта 2005 года была зарегистрирована новая деревня Малая Степановская. С тех пор состав Ершовского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 29 деревень.

Известные уроженцы 
 Серебряков, Иван Иванович  (1895—1957) — советский военачальник, гвардии полковник. Родился в деревне Ершово.

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области